Torghatten ASA är en norsk koncern som arbetar inom kollektivtrafiken. Företaget bildades 1878 och hade i slutet av år 2004 driftinkomster på över 1,2 miljarder norska kronor med totalt 2 358 anställda. Huvudkontoret ligger i Brønnøysund.

Några av dotterbolagen är Fosen Trafikklag, Bastø Fosen och Trønderbilene. Bolaget köpte 2004 upp Norgesbuss.

Externa länkar 
 torghatten.no - Officiell webbplats

Norska transportföretag
Företag bildade 1878